Раффаэ́ле «Ле́ле» Пи́нто (, 13 апреля 1945 в Каснате-кон-Бернате, Италия — 8 декабря 2020) — итальянский автогонщик. Чемпион Европы по ралли 1972 года.

Карьера 
Пинто начал выступления в ралли в 1968 году. В 1972 году он выиграл чемпионат Европы по ралли на Fiat 124 Sport Spider с шестью подиумами на этапах, из них — пять побед и одно второе место, встретив серьёзное сопротивление только со стороны прошлогоднего чемпиона, поляка Собеслава Засада. Со следующего года Раффаэле начал выступления в только что появившемся чемпионате мира по ралли. В 1974 году он выиграл Ралли Португалии на уже более подготовленной версии фиатовского спайдера: Fiat Abarth 124 Rally. С 1975 до 1977 года выступал за команду Lancia, управляя моделью Lancia Stratos HF.

Результаты (очковые финиши)

Чемпионат Европы по ралли

Международный чемпионат FIA для ралли-производителей

Чемпионат мира по ралли

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте ewrc-results.com
 Профиль  на сайте juwra.com

Награды и достижения 

Раллисты Италии
Пилоты WRC из Италии
Пилоты чемпионата Европы по ралли